Карразеду:

 Карразеду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Карразеду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.